Mount Airy kan syfta på följande platser:

USA 

 Mount Airy (ort i USA, Georgia), Habersham County, 
 Mount Airy (ort i USA, Maryland), Carroll County, 
 Mount Airy (ort i USA, North Carolina), Surry County, 
 Mount Airy, Philadelphia, stadsdel i Philadelphia, Pennsylvania, 

Robotskapade USAförgreningar